Bródy Imre (1891–1944) fizikus, kémikus, feltaláló, a modern kriptongázas villanylámpa kifejlesztője 
 Bródy Imre (1918–1983) újságíró, író, színész